Anton de Rheita, astronome italien du 
 Rheita, cratère lunaire nommé en son honneur
 Vallis Rheita, vallée lunaire